Termin BAST ima više značenja.

 Glikohenodezoksiholat sulfotransferaza, enzim
 Bast (prezime)